Az 1979-es 1. divisjon volt a 35. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Start volt. A szezont a Viking csapata nyerte, a bajnokság történetében hatodjára.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Odd Iversen (Vålerengen) – 16 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok